Avenue des États-Unis est le nom donné à plusieurs voies, (avenues, boulevards, places...) :

Avenues

Avenue des États-Unis à Charleroi.

Avenue des États-Unis à Clermont-Ferrand ;
 Avenue des États-Unis à Thiers ;
 Avenue des États-Unis à Toulouse ;
 Avenue des États-Unis à Versailles.

Boulevards 
 Boulevard des États-Unis à Lyon.

Places 
 Place des États-Unis à Paris.